Sommer-PL 2008, de 13. paralympiske lege, afholdtes i perioden 6. september –  17. september 2008 i Kinas hovedstad, Beijing. Åbningen fandt sted to uger efter afslutningsceremonien for sommer-OL 2008 samme sted.

Sportsgrene ved sommer-PL 2008 
Der var 20 sportsgrene på programmet ved sommer-PL 2008. 

| width="25%" align="left" valign="top" |
 5-mands fodbold
 7-mands fodbold
 Atletik
 Boccia
 Bordtennis
| width="25%" align="left" valign="top" |
 Bueskydning
 Cykling
 Goalball
 Judo
 Kørestolsbasketball
| width="25%" align="left" valign="top" |
 Kørestolsfægtning
 Kørestolsrugby
 Kørestolstennis
 Ridning
 Roning
| width="25%" align="left" valign="top" |
 Sejlsport
 Skydning
 Styrkeløft
 Svømning
 Volleyball

Roning får sin debut som paralympisk sportsgren.

Kalender 
Konkurrencerne ved sommer-PL 2008 afvikledes, som skemaet angiver;

Se også 
 Danmark ved de Paralympiske Lege 2008
 Sommer-OL 2008

Kilder 

 Dansk paralympisk hjemmeside 

 
Handicapidræt